﻿Всемирная лига сёги (, WSL) — ежегодный международный командный онлайн-турнир по сёги.

Сайт турнира: wsl.81dojo.com

История 
Турнир организован датским шахматным гроссмейстером и сёгистом Петером Хейне Нильсеном, австрийским сёгистом Андреасом Неумайером (администратором сайта ФЕСА) и чилийским сёгистом Кристофером Гальярдо Сероном.

Первый сезон турнира стартовал в 2016 году. В нём приняли участие 40 команд из 28 стран.

В 7-м сезоне, 2022 года, зарегистрировано 59 команд, из которых принимают участие в турнире 57. В этом сезоне, в связи с конфликтом на Украине, организаторы запретили командам России выступать под флагом России, разрешив им участвовать только под белым «нейтральным флагом WSL», а также запретили командам Украины и России играть между собой, вне зависимости от мнений сёгистов этих стран. В результате, две российские команды отказались принимать участие в турнире.

Организация 
Турнир проводится под патронажем Японской ассоциации сёги, на базе веб-портала сёги 81dojo, созданного и развиваемого Томохидэ Кавасаки (Хидэтчи).

После подачи заявок и регистрации, в начале каждого года команды (от 3 до 12 человек) разбиваются, с учётом результатов прошлого года, на 4 лиги (дивизионы A, B, C и D), в каждой из которых в течение года между командами проводится круговой турнир. В 2022 году, в связи с ростом числа зарегистрировавшихся команд, число лиг в турнире было увеличено с 4 до 5.

На каждый тур отводится один месяц. В каждой встрече между двумя командами играется 3 партии (на первой, второй и третьей досках). Победители награждаются возможностью сыграть с профессионалами (с разбором партии) и другими призами сёгистской тематики.

Кифу всех партий сохраняются на сайте и доступны к просмотру.

Призёры 

В 2018 году была испытана альтернативная схема проведения турнира: участники были разбиты на 2 группы, A и B.

Призёрами в группе A стали Белоруссия, Россия и Испания; в группе B — Украина, Гонконг и Италия.

Число команд по странам

Ссылки 

 Официальный сайт WSL 
 International Shogi Magazine #3 (2019), стр. 5-6 
 Российские команды WSL

Примечания 

Турниры по сёги
Онлайн-игры